Перпетуус (; постоянный, вечный)

 В Древнем Риме пожизненный диктатор (; dictator perpetuus);
 в Древнем Риме пожизненный консул (consul perpetuus);
 в Древнем Риме пожизненный цензор (censor perpetuus);
 в музыке — бесконечный канон (canon perpetuus).

Персоналии
 Перпетуус (Перпетуй; ) — епископ Турский (461—491 годы); воздвиг в Пуатье над гробницей Мартина Турского великолепную базилику; святой.
 Луций Марий Максим Перпетв Аврелиан (Perpetuus Aurelianus; конец II века — начало III века) — римский государственный деятель и историк.
 Луций Марий Перпетв (Perpetuus; первая пол. III века) — римский консул и сенатор .
 Луций Марий Перпетв (Perpetuus; перв. пол, III века) — римский консул-суффект и сенатор.

См. также 
 Perpetuum Mobile
 Пожизненное консульство